Хайдуково:
Хайдуково () — деревня в Сербии.
Хайдуково — урочище в Сербии, в 10 км северо-западнее деревни, самая северная точка Сербии.
Хайдуково (Хайдукова) — бывшая деревня в окрестностях Томска..

примечания